A competição até 81 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada no dia 9 de agosto na Arena Carioca 2.

Calendário

Medalhistas

Khasan Khalmurzaev, da Rússia, conquistou a medalha de ouro batendo Travis Stevens (Estados Unidos) na final. Os bronzes foram ganhos por Sergiu Toma, dos Emirados Árabes Unidos, e pelo japonês Takanori Nagase.

Resultados 
Os resultados da competição foram estes:

Finais

Repescagem

Classificatórias

Seção A

Seção B

Seção C

Seção D 

81 kg masculino